Бановци могу да буду:
 Бановци (Бебрина), насељено место у општини Бебрина, Република Хрватска.
 Бановци (Вержај), насељено место у општини Вержај, Словенија.

Као и:
 Нови Бановци, насељено место у општини Стара Пазова, Србија.
 Стари Бановци, насељено место у општини Стара Пазова, Србија.
 Винковачки Бановци, насељено место у општини Нијемци, Република Хрватска.
 Шидски Бановци, насељено место у општини Нијемци, Република Хрватска.